Chorągiew husarska koronna królewska
 Chorągiew husarska litewska królewska